

Вулька-Залеська — село в гміні Покшивниця Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Вулька-Залеська — село в гміні Вишкі Більського повіту Підляського воєводства